Даниель Бём (; род. 16 июня 1986 года, Клаусталь-Целлерфельд, Нижняя Саксония, ФРГ) — немецкий биатлонист, чемпион мира 2015 года в эстафете, серебряный призёр Олимпийских игр 2014 года в эстафете, многократный чемпион Европы. Завершил карьеру в сезоне 2016/2017.

Спортивная карьера

Юниорские и молодёжные достижения

Карьера в Кубке мира 
 Дебют в кубке мира и сразу попадание в очковую зону — 29 место 10 января 2009 года в спринте в Оберхофе.
 В следующей гонке поднялся на подиум — 2 место 11 марта 2009 года в индивидуальной гонке в Уистлере.
 На том же этапе впервые выступил в эстафете — 3 место ( Симон Шемпп, Даниель Бём, Арнд Пайффер, Михаэль Рёш)

Общий зачет в Кубке мира 
 2008/09 — 59-е место (94 очка)
 2009/10 — 81-е место (29 очков)
 2010/11 — 40-е место (200 очков)
 2011/12 — 53-е место (102 очка)
 2012/13 — 61-е место (73 очка)
 2013/14 — 24-е место (351 очко)
 2014/15 — 18-е место (494 очка)
 2015/16 — 67-е место (44 очка)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт спортсмена
 Профиль IBU 
 Профиль на Sports.ru 

Биатлонисты Германии
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Чемпионы мира по биатлону
Чемпионы Европы по биатлону